Турок:
 Турок — представитель турецкого народа.

Топоним

Белоруссия 
 Турок — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Турок — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Турок — деревня в Печорском районе Псковской области.

Фамилия 
 Турок, Иосиф Дмитриевич (1900—1937) — советский железнодорожник.
 Турок, Василий Иванович (1920—1982) — деятель в сфере сельского хозяйства, Герой Социалистического труда.
 Гагарин-Турок, Михаил Семёнович (ум. 1646/47) — воевода в Рыльске, Сургуте, Коломне, Шацке и Тобольске.

Прочее 
 «Турок» — колесный пароход турецкого, а затем русского флота. Участник Крымской войны.
 «» () — «шахматный автомат» Вольфганга фон Кемпелена.
 Turok — компьютерная игра.